Zohar (hebr. záře)  může znamenat:

 Zohar, kabalistický spis

příjmení osob
 Matan Zohar Mat Zo, (* 1990), britský producent, skladatel a DJ elektronické hudby
 Micha'el Bar Zohar (* 1938), izraelský politik, poslanec za Stranu práce; autor
 Miki Zohar (* 1980), izraelský politik; poslanec za stranu Likud
 Mirjam Zohar (* 1931), izraelská divadelní herečka

místní název
 Most Zohar na izraelské dálnici 90, blízko Mrtvého moře
 Nachal Zohar, vádí v jižním Izraeli
 Neve Zohar, osada v Izraeli
 Zohar (mošav), vesnice v Izraeli